Гарбе́й () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Гарбей, Рамон (род. 1971) — кубинский боксёр, чемпион мира.
 Гарбей, Роландо (род. 1947) — кубинский боксёр, чемпион мира.